Felix har flere betydninger:

 Felix (drengenavn) – et drengenavn
 Felix (tegneserie) – en dansk-svensk tegneserie skabt af Jan Lööf
 Felix the Cat – en amerikansk tegnefilmsfigur
 AB Felix – en svensk fødevarevirksomhed
 Felix Austria – en østrigsk fødevarevirksomhed
 Felix (film fra 1921) – en norsk film fra 1921 af Rasmus Breistein
 Felix (film fra 1982) – en dansk film fra 1982 af Erik Clausen